Geiermühle ist der Ortsname von

 Geiermühle (Floß), Ortsteil des Marktes Floß, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern
 Geiermühle (Neukirchen vorm Wald), Ortsteil der Gemeinde Neukirchen vorm Wald, Landkreis Passau, Bayern
 Geiermühle (Waldkirchen), Ortsteil der Stadt Waldkirchen, Landkreis Freyung-Grafenau, Bayern
Siehe auch
 Geiersmühle